d’Ester ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob d’Ester († 19. Jahrhundert), deutscher Schuhfabrikant und Landrat
 Karl d’Ester (1881–1960), deutscher Zeitungswissenschaftler